Slaget ved Dybbøl kan henvise til:

 Slaget ved Dybbøl (1848) – slag 5. juni 1848 ved Dybbøl i 1. Slesvigske Krig
 Slaget ved Dybbøl (april 1849) – slag april 1849 ved Dybbøl i 1. Slesvigske Krig
 Slaget ved Dybbøl (juni 1849) – slag juni 1849 ved Dybbøl i 1. Slesvigske Krig
 Kampene ved Dybbøl – kampe i april 1864 ved Dybbøl i 2. Slesvigske Krig